A Kuzmice településnév jelentései:

Kozma szlovákiai község szlovák neve a Tőketerebesi járásban
Nyitrakozma (Kuzmic) szlovákiai község szlovák neve a Nagytapolcsányi járásban